Čertovica  může znamenat:
místopisné označení
 Čertovica (hora): je hora na Slovensku, v Nízkých Tatrách, v okrese Poprad v Prešovském kraji, vrchol hory je v nadmořské výšce 1428 m n. m. Leží v katastrálním území obce Vikartovce, necelých 6 kilometrů jižně od této obce ().
 Čertovica (potok): je potok v horním Liptově, v jižní části okresu Liptovský Mikuláš a pravostranný přítok říčky Boca (též Bocianka).
 Čertovica (sedlo): je sedlo na severním Slovensku v Nízkých Tatrách, které leží v nadmořské výšce 1232 m n. m. ()

jiné významy
 Čertovica: skiareál v Nízkých Tatrách, v okolí sedla Čertovica.
 Čertovica: motorest ve stejnojmenném sedle.

Rozcestníky - místopisné jméno